Al-Mudhàffar Taqí-d-Din Úmar (?–1191), emir aiúbida
 Taqí-d-Din Àhmad ibn Taymiyya (1263–1328), estudiós hanbalita
 Taqi al-Din al-Subki (1284-1355), estudiós 
 Taqí-d-Din Àhmad ibn Alí ibn Abd-al-Qàdir ibn Muhàmmad al-Maqrizí (1364–1442), historiador egipci
 Taqí-d-Din Muhàmmad ibn Maruf (1526–1585), científic otomà
 Muhammad Taqi-ud-Din al-Hilali (1893?-1987?), estudiós religiós del Marroc
 Takiyettin Mengüşoğlu (1905-1984), filòsof turc
 Takieddin el-Solh (1908-1988), Primer Ministre libanès
 Taqiuddin al-Nabhani (1909-1977), fundador del partit Hizb ut-Tahrir
 Thakiyudeen Wahid (mort el 1995), home de negocis de l'Índia